Беттіна Бюнге була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Мартіна Навратілова.

Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Ганіку з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Андреа Джегер (1-ше коло)
  Трейсі Остін (півфінал)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Барбара Поттер (1-ше коло)
  Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (фінал)
  Енн Сміт (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Houston Draw

1983
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983